Geografia:
 Kensington (Califòrnia)
 Kensington (Kansas)
 Kensington (Maryland)
 Kensington (Minnesota)
 Kensington (Liverpool)
 Kensington (Nou Hampshire)
 Kensington (Nova York)
 Kensington i Chelsea, districte de Londres
 Kensington (barri de Londres), barri del centre i oest de Londres, al districte de Kensington i Chelsea
 Kensington Gardens, parc reial de Londres
 Kensington Park, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida
 New Kensington, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 North Kensington, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland
 Palau de Kensington
 South Kensington, barri al districte de Kensington i Chelsea a Londres
 Miscel·lània:
 Connector de seguretat Kensington, sistema antirobatori dissenyat per Kensington Computer Products Group
 Kensington Computer Products Group, divisió corporativa d'ACCO Brands, Inc. a Redwood Shores, Califòrnia